

Anno 
 258 o 258 a.C.

Matematica 
 258 (numero)